Verbano – altra denominazione del Lago Maggiore
 Verbano – territorio limitrofo al Lago Maggiore
 Provincia del Verbano-Cusio-Ossola  – provincia italiana
 Valerio Verbano – attivista italiano
 3883 Verbano – asteroide della fascia principale